Фестиваль Hurricane () — ежегодный музыкальный фестиваль, который проводится в Германии, в городе Шессель (нем. Scheeßel), примерно в 50 км от Бремена. Фестиваль, как правило, приходится на промежуток между 15-25 июня и занимает три дня: пятницу, субботу и воскресенье. Hurricane, стартовавший в первой половине 70-х в качестве фестиваля хиппи на зелёной лужайке, а затем прервавшийся на 20 лет, в период своего второго расцвета привлекает поклонников самой разнообразной музыки. На зелёную и синюю сцены фестиваля поднимаются хедлайнеры и самые именитые участники, на красной сцене выступают более «тяжеловесные» представители рок-музыки; белая сцена собирает под сводами своего шатра любителей различных направлений танцевальной и электронной музыки.

История 
Первый фестиваль Hurricane состоялся в Шесселе в далеком 1973 году под лозунгом «Es rockt in der Heide» (рус. «Рок в поле») и собрал около 52 000 человек.Однако уже в 1977 году короткая история фестиваля окончилась грандиозным скандалом. По вине организаторов на Hurricane выступили лишь пять из заявленных 23 групп, что не могло не повлечь за собой недовольство в рядах поклонников. Вспыхнувшие беспорядки, апогеем которых стал поджог сцены, причинили организаторам убытки более чем на один миллион немецких марок.Следующие 20 лет Шессель провел в тишине, пока в конце 90-х Hurricane не решили возродить. 21 июня 1997 года воздух над городом вновь сотрясли звуки музыки. Многочисленные группы и исполнители, в числе которых были Bad Religion, The Cardigans, Daft Punk, Rammstein и Sheryl Crow, выступили перед 20-тысячной аудиторией. Для проведения фестиваля был выбран Eichenring — мотоциклетный песочный трек, на котором Hurricane проводится и по сей день.В 1999 году на юге Германии, в противовес Hurricane на севере, стартовал его фестиваль-близнец — Southside. Сменив Нойбиберг (нем. Neubiberg) и Нойхаузен-об-Эк (нем. Neuhausen ob Eck) Southside утвердился в городе Тутлинген (нем. Tuttlingen). Здесь он проходит каждое лето в те же дни, что и Hurricane. Состав участников на двух фестивалях также практически одинаков за небольшими различиями.В 2003 году Hurricane был продлен ещё на один день, превратившись таким образом из двухдневного фестиваля в трехдневный. 2008 год стал пиковым по количеству проданных билетов — более 70 000 меломанов отправились в Шессель в тот год.

Происшествия 
В 2004 году David Bowie покинул сцену, не закончив своё выступление. В больнице города Гамбурга, куда Bowie доставили вертолетом, ему диагностировали сердечный приступ. Hurricane стал площадкой для его последнего крупного концерта.

Состав участников по годам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фестиваля Hurricane
 Русскоязычный сайт фестиваля Hurricane

Музыкальные фестивали Германии
Рок-фестивали
Мероприятия, регулярно проводимые с 1973 года